USS Sailfish ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Sailfish (SS-192), U-Boot der Sargo-Klasse, in Dienst von 1939 bis 1945
 USS Sailfish (SSR-572), U-Boot und Typschiff der Sailfish-Klasse, in Dienst von 1956 bis 1978

Sailfish